52-я пехотная дивизия () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны.

История 
52-я пехотная дивизия была сформирована 26 августа 1939 года в ходе второй волны мобилизации. Размещалась в городе Зигене на западе Германии. Часть личного и командного состава впоследствии сформировались в 339-ю пехотную дивизию. В 1939 году дивизия была передислоцирована в Саар и Пфальц для охраны западных границ Германии, затем отправилась на резервные квартиры в Кюзеле.

В 1940 году 52-я дивизия вошла в состав 12-й полевой армии и в июне 1940 года вторглась в Люксембург, Бельгию и Северную Францию. Совместно солдаты дивизии, форсировав реку Эну, вторглись в Шампань и заняли город Дижон. 

В 1941 году переброшена к границам СССР и приняла участие в операции «Барбаросса». Пройдя через Вильнюс и Минск во втором эшелоне группы армий "Центр", вступила в бой в середине июля 1941 года в Бобруйском сражении и участвовала в боях под Рогачёвом.

Позже форсировала Десну и Больву, захватила Сухиничи и Калугу. На реке Протва дивизия впервые была вынуждена перейти к обороне. Зимой 1941 года участвовала в боях под Таруссой, затем из-за холодов и контрударов отступила в Юхнов через Дечино.

В дальнейшем дивизия была расквартирована в Рославле для борьбы с партизанами. Весной 1943 года дивизия заняла Малое Берёзово, обороняясь от советских войск и ведя там изматывающие бои. В течение войны дивизия фигурировала в группах армий «Север» и «Центр», а в октябре 1943 года после очередного сражения с советскими войсками понесла крупные потери и фактически была уничтожена. Остатки солдат бежали и вошли в новообразованную учебную полевую дивизию с тем же номером.

Дислокации 
 Германия (август 1939 — май 1940)
 Франция (май 1940 — июнь 1941)
 СССР (июнь 1941 — ноябрь 1943);
 Германия (ноябрь — декабрь 1943);
 СССР (декабрь 1943 — октябрь 1944)

Командование

См. также 
 18-я армия (вермахт)
 Ржевско-Вяземская операция (1942)
 Операция «Зейдлиц»
 Операция «Бюффель»
 339-я пехотная дивизия (вермахт)

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Fünfter Band: Die Landstreitkräfte 31-70. Verlag E. S. Mittler & Sohn, Frankfurt am Main [1965], S. 176—179.

Примечания

Ссылки 
 Infanterie Division 52 in Russia
 52. Infanterie-Division
 52. Infanterie-Division
 52. Infanterie-Division
 52. Infanterie-Division
 52. Feldausbildungs-Division

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году